Рег Парк (; 7 июня 1928 года — 22 ноября 2007 года) — один из величайших культуристов столетия; также актёр и бизнесмен. Известен по прозвищу Рег Лег (); "Лег" — Легенда.

Биография 

Рег родился 7 июня 1928 года в английском городе Лидс. Выиграв в 1949 году титул «Мистер Британия», он впоследствии провёл полгода в Соединённых Штатах, где встретился с Джо Вейдером, который стал усердно рекламировать англичанина в своих журналах. Его основными спортивными достижениями считается победа на конкурсе НАББА «Мистер Юниверс» среди любителей в 1958 году и золото на этом же турнире, но уже среди профи, в 1965 году. В 1952 году Парк переехал в Южную Африку, где открыл сеть фитнес-центров. 6 долгих лет пребывания в небытии Парк посвятил второй любви всей жизни, которой был одержим не меньше, чем бодибилдингом, — кинематографу.

В 60-х годах он снялся в четырёх фильмах в роли Геракла.
«Геракл» Парка, снятый в Италии, затмил своё первое культуристическое воплощение. В интервью программе "100 лет ужаса" Кристофер Ли, выступивший партнёром Парка по съёмочной площадке фильма «Геракл в царстве теней» (1961), вспоминал, как они долго не могли должным образом отыграть кульминационную сцену схватки. Худощавый и сухопарый колдун Ли смотрелся беспомощным на фоне могучего Геркулеса-Парка, и оба актёра невольно начинали смеяться, понимая, до чего нелепо это выглядит со стороны. Юмор ситуации усиливался ещё и тем, что по сценарию Геракл отшвыривал Лико, и тот феерично отлетал в сторону. Всё это приводило в бешенство режиссёра фильма Марио Баву, и им стоило немалого труда закончить сцену. Как вспоминал Арнольд Шварценеггер на пике своей популярности, Ривз и Парк своими фильмы подвигли его к занятиям с тяжестями. В 1970 году на «Мистере Олимпия» великий Арни всухую разгромил своего идола, чьими фильмами засматривался и кого боготворил. В 1973 году на «Юниверс Про» в возрасте 45 лет Рег Парк опять занимает второе место. Это был последний раз, когда он занимал призовые места.

22 ноября 2007 года в возрасте 79 лет этот великий атлет скончался. Он умер от меланомы. Рег Парк попал в больницу в начале ноября. Врачи делали всё возможное, чтобы спасти его жизнь, но всё оказалось безрезультатно.

Физические данные 
Рост: 6'1" (185 см);
Конкурсный вес: 225-250 фунтов (102-114 кг);
Вес: 225 фунтов (102 кг);
Обхват бицепса: 20" (51 cm);

Награды 
1946 Mr Britain 4th
 1949 Mr Britain 1st
1950 Best Developed Athlete in America - IFBB, Tall, 1st
1950 Best Developed Athlete in America - IFBB, Overall Winner Mr Europe
1950 Overall Winner Mr Universe - NABBA, Tall, 2nd
1951 Mr Universe - NABBA, Tall, 1st
1951 Mr Universe - NABBA, Overall Winner
1958 Mr Universe - Pro - NABBA, Tall, 1st
1958 Mr Universe - Pro - NABBA, Overall Winner</font>
1965 Mr Universe - Pro - NABBA, Tall, 1st
1965 Mr Universe - Pro - NABBA, Overall Winner
1970 Mr Universe - Pro - NABBA, Tall, 2nd
1971 Mr Universe - Pro - NABBA, Tall, 3rd
1973 Mr Universe - Pro - NABBA, Tall, 2nd

Фильмография 
 Геркулес покоряет Атлантиду (Италия, 1961) 
 Подвиги Геракла: Геракл в царстве теней (Италия, 1961) 
 Геркулес в копях царя Соломона (Италия, 1964) 
 Геркулес, пленник Зла (Италия, 1964) 
 Вызов великанов (Италия, 1965)

Ссылки 
 

Умершие от меланомы